

События 
 Римская империя — консулы Луций Валерий Максим и Гней Корнелий Патерн.
 Император Александр Север, несмотря на неоднозначные итоги персидского похода, празднует в Риме триумф.

Родились 
 Порфирий, римский философ-неоплатоник (приблизительная дата).
 Чэнь Шоу, китайский историк (Западная Цзинь; альтернативный год рождения — 236).

Скончались 
 Юй Фань, китайский чиновник и текстолог-каноновед.
 Агриппин Неаполитанский, епископ Неаполя (традиционная датировка).
 Луперкилла, христианская мученица (традиционная датировка).

См. также 

 Список глав государств в 233 году

Примечания